EFN steht als Abkürzung für:

 Editors’ Forum of Namibia
 Einheitliche Fortbildungsnummer für deutsche Ärzte

Abkürzung